Rezerwat przyrody Czapliniec Koźliny – w gminie Lubiewo w województwie kujawsko-pomorskim
 Rezerwat przyrody Czapliniec Ostrowo – w gminie Miradz w województwie kujawsko-pomorskim
 Rezerwat przyrody Czapliniec koło Gołębia – w gminie Puławy w województwie lubelskim
 Rezerwat przyrody Czapliniec w Uroczysku Feliksówka – w gminie Radzyń Podlaski w województwie lubelskim
 Rezerwat przyrody Czapliniec – część Kampinoskiego Parku Narodowego, w województwie mazowieckim
 Rezerwat przyrody Czapliniec Bełda –  w gminie Rajgród w województwie podlaskim
 Rezerwat przyrody Czapliniec w Wierzysku – w gminie Kościerzyna w województwie pomorskim
 Rezerwat przyrody Czapliniec Werski – w gminie Rybno w województwie warmińsko-mazurskim
 Rezerwat przyrody Czapliniec – na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego, w województwie warmińsko-mazurskim
 Rezerwat przyrody Czapliniec Kuźnicki – w gminie Czarnków w województwie wielkopolskim